Rochus zu Lynar kan syfta på:
 Rochus Friedrich zu Lynar (1708–1781), tysk diplomat i dansk tjänst.
 Rochus zu Lynar (1525–1596), italiensk-tysk fästningsbyggmästare och greve av Linari, se Rocco Guerrini.